CEX est un sigle qui peut faire référence à :
 , une enquête sur les habitudes d'achat des consommateurs américains.

CEX est un code qui peut faire référence à :
 Chena Hot Springs, en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cex est un nom propre qui peut faire référence à :
 Cex, un groupe de musique présent sous le label de Temporary Residence Limited.

Code IATA des aéroports

CEX est une abréviation pour chargé(e) d'exploitation, utilisée en France dans les métiers liés à la distribution d'énergie (gaz et électricité)